Кербалл () — мужское имя. Известные носители:
 Кербалл мак Дунлайнге — король Осрайге (842—888)
 Кербалл мак Муйрекайн — король Лейнстера (885—909)